Partaj kan syfta på:

 Partaj (SR) – TV-program från 1969
 Partaj (Kanal 5) – TV-program, 2011–2015